Mickaël Furnon, auteur-compositeur-interprète et guitariste français, leader du groupe Mickey 3D
Ludivine Furnon, gymnaste artistique française